

Aziende 
 OMX AB  – società di servizi finanziari svedese/finlandese che gestisce la borse scandinave sotto il circuito OMX

Codici 
 omx – codice ISO 639-3 della lingua mon antica